Борислав Малинов е български бизнесмен, главен учредител на Норд Холдинг, а понастоящем мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет. Той е един от основателите на Българската асоциация по рециклиране (БАР), член на Управителния съвет и четири мандата председател на асоциацията.

Биография 
Борислав Малинов е роден на 27 септември 1965 г. в град Дупница. Семеен, с две деца. Възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, където завършва специалност „Икономика и управление на търговията“. Баща му Ангел Малинов е депутат от СДС в XXXVIII народно събрание.

Член на Porsche Club, голф клуб „Света София“ и голф клуб Air Sofia. Притежава няколко награди от пистови спортни състезания, както и призови отличия от голф турнири. Норд Фероиндъстри, една от неговите фирми, печели приз за най-динамично развиващата се компания за 2014 г. в класацията на в-к Капитал. Петзвездният апартхотел „Лъки Банско“, в който Малинов е консултант, е многократен победител в различни ежегодни класации.

Кариера 
Малинов започва своята бизнес кариера през 1992 г., създавайки ЕТ „Политрейд“ – фирма за изкупуване и рециклиране на отпадъци. През 1995 г. създава Норд ООД. Впоследствие дружеството се разширява, обединявайки и други компании до превръщането му в Норд Холдинг АД. Компанията е една от най-големите в България за изкупуване и рециклиране на отпадъци. Той е управител на дружеството от 1995 г. до 2003 г.

Успоредно с това, до 2008 г., заема поста ръководител и съдружник в строителна фирма „Стройконсулт“ ЕООД.

От 2008 г. до настоящия момент Малинов работи като консултант по икономическите и финансовите въпроси на петзвезден апартхотел „Лъки Банско“, който е част от холдинговата структура на Норд Холдинг ООД.

От началото на 2007 г. до 2010 г. Малинов заема поста на председател на Българската асоциация по рециклиране (БАР). Впоследствие е заместник-председател, а от септември 2011 г. отново оглавява асоциацията.

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Български предприемачи след 1989
Възпитаници на УНСС
Родени в Дупница